Гелен Келесі виграла титул, перемігши у фіналі Лауру Гарроне з рахунком 6–1, 6–0.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Гелен Келесі (переможниця)
  Клаудія Порвік (1-ше коло)
  Ева Пфафф (2-ге коло)
  Барбара Паулюс (1-ше коло)
  Федеріка Бонсіньйорі (2-ге коло)
  Радка Зрубакова (чвертьфінал)
  Крістіна Зінгер (2-ге коло)
  Лаура Гарроне (фінал)

Сітка

Посилання 
 1988 Taranto Open Draw

Ilva Trophy
Тур WTA 1988